Alžbětin most nebo Most císařovny Alžběty (německy Elisabethbrücke nebo Kaiserin-Elisabeth-Brücke) označuje nebo označoval různé mosty ve střední Evropě, pojmenované na počest rakouské císařovny Alžběty Bavorské: 

 Alžbětin most v Budapešti – most přes Dunaj z let 1897-1903 spojil Budín s Peští
 Alžbětin most (Děčín) – řetězový most císařovny Alžběty v Děčíně z roku 1854-1855, od roku 1919 nazývaný Tyršův 
 Alžbětin most (Komárno) – most přes Dunaj, spojuje Komárno a Komárom 
 Alžbětin most (Vídeň) – most přes řeku Vídeňku z roku 1847, zbořen r. 1897

 Alžbětin most (Pasov) – Kaiserin-Elisabeth-Brücke (Passau), železniční most přes řeku INN z roku 1861
 Alžbětin most (Hannover) – most z roku 1910, roku 1990 byl nahrazen betonovým Papouščím mostem (Papagaienbrücke)